Кыра́ — село в Забайкальском крае России, административный центр Кыринского района и сельского поселения «Кыринское».

География 
Расположено на юго-западе Забайкальского края, на левом берегу реки Кыра, при впадении в неё реки Бырцы, в 455 км от краевого центра — города Чита. 

Климат в селе Кыра близок к умеренно-холодному. Летом выпадает гораздо больше осадков, чем зимой. По классификации климатов Кёппена — континентальный климат с сухой зимой (индекс Dwb).

История 
Основано после 1728 года как казачий караул.

Население

Инфраструктура 
Средняя, начальная и вечерняя школы, детский сад, спортивная, музыкальная и художественная школы, Дом детского творчества, Дом культуры, социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних, музей, библиотека, гостиница, столовая, кафе, больница.

Религия 
В 2003 году открыта Александро-Невская церковь.

Примечания 

Населённые пункты Кыринского района
Районные центры Забайкальского края